Ristow ist der deutsche Name zweier Dörfer in der polnischen Woiwodschaft Westpommern:
 Ristow, ehemals im Kreis Belgard; siehe: Rzyszczewo (Białogard)
 Ristow, ehemals im Kreis Schlawe; siehe Rzyszczewo (Sławno)

Ristow ist der Familienname folgender Personen: 
 Friedrich Ristow (* 1941), deutscher Jurist
 Isabell Ristow (* 1986), deutscher Comiczeichnerin und Illustratorin
 Michael Ristow (* 1967), deutscher Humanmediziner, Internist und Professor für Ernährungsmedizin
 Michael Ristow (Naturschützer), deutscher Botaniker und Entomologe
 Sebastian Ristow (* 1967), deutscher Christlicher und Provinzialrömischer Archäologe
 Susanne Ristow (* 1971), deutsche bildende Künstlerin (Düsseldorf)